Autóbusz, közösségi közlekedési eszköz
 Busz, jelvezetékek összetartozó csoportja a számítástechnikában
 Busz, budapesti időszaki lap